Les championnats de Tunisie d'escrime seniors sont une compétition d'escrime tunisienne organisée tous les ans par la Fédération tunisienne d'escrime (FTE). On y attribue les titres de champions de Tunisie lors d'épreuves individuelles et par équipe.

Organisation 
Les championnats de Tunisie se déroulent en deux temps : les épreuves individuelles sont organisées au mois de septembre à Tunis ; la compétition a lieu le même jour pour les armes (soit deux compétitions différentes pour hommes et femmes). Les épreuves par équipe ont lieu au printemps et séparément pour les trois armes ; elles sont organisées sous la tutelle de la FTE par un club qui change chaque année.

Palmarès